Usulután – miasto w Salwadorze
 Usulután – departament Salwadoru
 Usulután – wulkan w Salwadorze